Giripurno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Giripurno, Kebumen, by, 
 Giripurno, Batu, by, 
 Giripurno, Magetan, by, 
 Giripurno, Temanggung, by, 
 Giripurno, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar